Ел Гвардадо има више значења:

 Ел Гвардадо (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвардадо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику